Mérope, na mitologia grega, era uma das plêiades (as sete filhas de Atlas e de Pleione, a filha de Oceano), juntamente com Electra, Maia, Tagete, Alcíone, Celeno e Astérope.

Árvore genealógica baseada em Pseudo-Apolodoro. Por simplificação, não são mostradas as irmãs de Mérope :

Mitologia grega